Musnad () bezeichnet:

einen Typ der Hadith-Sammlungen, siehe unter Hadith (Hadith-Sammlungen)

Musnad-Werke verschiedener islamischer Gelehrter:

al-Musnad (at-Tayālisī), siehe unter at-Tayālisī (751–819)
al-Musnad (‘Abd b. Ḥumayd), siehe unter ‘Abd b. Ḥumayd (gest. 863) 
al-Musnad (Aḥmad Ibn Ḥanbal) - “Musnad Aḥmad”, siehe unter Ahmad ibn Hanbal (Werke) (780–855)
al-Musnad (Abū Yaʿlā), siehe unter Abū Yaʿlā (gest. 889)
al-Musnad (al-Bazzār), siehe unter al-Bazzār (825–905)
al-Musnad (asch-Schāfiʿī), siehe unter asch-Schāfiʿī (767–820)
Musnad al-Imām Abī Ḥanīfa (Abu Hanifa), siehe unter Abū Nuʿaim (948–1038)
Musnad Abī Bakr al-Ṣiddiq, siehe unter al-Marwazi 
Musnad al-Ṣaḥāba (Musnad ar-Ruyānī), siehe unter ar-Ruyānī
al-Musnad (Abū ‘Awāna), siehe unter Abū ‘Awāna (845–928)
Musnad al-Firdaws, siehe unter ad-Daylamī (1053–1115)
Musnad al-Imām al-Rabī‘ b. al-Ḥabīb, siehe unter Jami Sahih und al-Azdī (713–770)
Musnad von ad-Dārimī (797–869), siehe unter Sunan ad-Darimi 

einen Thron bzw. das Thronkissen, vor allem an den muslimischen Höfen Südasiens, siehe auch Gaddi

die monumentale Form der Altsüdarabischen Schrift